Голландська футбольна Ередивізі 2014—2015  — 59-й чемпіонат Нідерландів з футболу. Сезон розпочався 8 серпня 2014, останній тур було зіграно 18 травня 2015.

Турнірна таблиця 
<center>
{| class="wikitable" class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
!width=7%|М
!width=27%|Команда
!width=10%|О
!width=7%|І
!width=7%|В
!width=7%|Н
!width=7%|П
!width=7%|МЗ
!width=7%|МП
!width=7%|Різ
|- align=center style="background:#99CBFF;"
|1.||style="text-align:left;"|ПСВ Ейндговен
||88||34||29||1||4||92||31||+61
|- align=center style="background:#AFEEEE;"
|2.||style="text-align:left;"|Аякс
||71||34||21||8||5||69||29||+40
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
|3.|| style="text-align:left;" |АЗ
||62||34||19||5||10||63||56||+7
|- align=center 
|4.|| style="text-align:left;" |Феєнорд
||59||34||17||8||9||56||39||+17
|- align=center style="background:#B0FFB0;" 
|5.|| style="text-align:left;" |Вітессе
||58||34||16||10||8||66||43||+23
|- align=center 
|6.|| style="text-align:left;" |Зволле
||53||34||16||5||13||59||43||+16
|- align=center 
|7.|| style="text-align:left;" |Геренвен
||50||34||13||11||10||53||46||+7
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
|8.|| style="text-align:left;" |Гронінген
||46||34||11||13||10||49||53||-4
|- align=center 
|9.|| style="text-align:left;" |Віллем II
||46||34||13||7||14||46||50||-4
|- align=center
|10.|| style="text-align:left;" |Твенте
||43||34||13||10||11||56||51||+5
|- align=center
|11.|| style="text-align:left;" |Утрехт
||41||34||11||8||15||60||62||-2
|- align=center
|12.|| style="text-align:left;"|Камбюр
||41||34||11||8||15||46||56||-10
|- align="center"
|13.|| style="text-align:left;" |АДО Ден Гаг
||37||34||9||10||15||44||53||-9
|- align=center
|14.||style="text-align:left;"|Гераклес (Алмело)
||37||34||11||4||19||47||64||-17
|- align=center
|15.|| style="text-align:left;" |Ексельсіор (Роттердам)
||32||34||6||10||14||47||63||-16
|- align=center style="background:#ffe6e6;"
|16.|| style="text-align:left;" |НАК Бреда
||28||34||6||10||18||36||68||-32
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|17.|| style="text-align:left;" |Гоу Ехед Іглс
||27||34||7||6||21||29||29||-30
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|18.||style="text-align:left;"|ФК «Дордрехт»
||20||34||4||8||22||24||76||-52
|}
</center>

 Результати 

 Бомбардири 

 Плей-оф Ліги Європи 
 Півфінали 
 Геренвен — Феєнорд 1:0, 2:2
 Зволле — Вітессе 1:2, 1:1
 Фінал 
 Вітессе''' — Геренвен 2:2, 5:2

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

2014 у футболі
2015 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2014 у нідерландському спорті
2015 у нідерландському спорті